О-Клэр ():

 О-Клэр (округ) — административно-территориальный округ в штате Висконсин, США
 О-Клэр (Висконсин) — город в штате Висконсин, административный центр одноименного округа